Litospermo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Buglossoides arvensis; o
 el nombre común de la planta Lithospermum officinale.